Женская сборная Ирландии по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Ирландию на международной арене. В большинстве случаев сборная представляет весь остров Ирландия (Республику Ирландия и Северную Ирландию) и выступает под специальным флагом сборной Ирландии по хоккею на траве. Исключение составляют выступления сборной на Олимпийских играх, где команда представляет лишь Республику Ирландия и выступает под флагом Ирландии. Управляющим органом сборной выступает Ассоциация хоккея на траве Ирландии (). До создания IHA в 2000 году командой управлял Союз хоккея на траве Ирландии ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 15-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Текущий состав 
Состав команды был заявлен для выступления на чемпионате Европы 2013.

Главный тренер:

См. также 
 Мужская сборная Ирландии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Страница сборной на официальном сайте Ассоциации хоккея на траве Ирландии

Ирландия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Ирландии